Сан-Секондо () — имя собственное; распространено в виде топонимов. 
 Вилла-Сан-Секондо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Сан-Секондо-ди-Пинероло — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Секондо-Парменсе — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Парма.